Hugo Hörtnagl ist der Name folgender Personen:

* Hugo Hörtnagl (Skisportler), österreichischer Skispringer und Nordischer Kombinierer 
 Hugo Hörtnagl (Politiker) (1932–2019), österreichischer Politiker (SPÖ), Tiroler Landtagsabgeordneter